Ры́бинский райо́н — название ряда административно-территориальных единиц (муниципальных образований) в России.
 Рыбинский район — в Красноярском крае.
 Рыбинский район — в Ярославской области.
 Рыбинский район — название Большеуковского района в 1924—1933 годах на территории современной Омской области.